Wernhard ist ein männlicher Vorname, eine Variante von Bernhard (Vorname) oder Wernher. Ihn tragen folgende Personen:

 Wernher I. (Berchtesgaden) (auch: Wernhard I.; † 1204), Propst des Klosterstifts Berchtesgaden und Dompropst von Salzburg
 Wernher II. (Berchtesgaden) (auch: Wernhard II.), Propst des Klosterstifts Berchtesgaden von 1239 bis 1252      
 Wernhard (Niederaltaich) (um 1250–1317), 1289 bis 1317 Benediktinerabt 
 Bernhard II. Leoprechtinger (auch: Wernhard), von 1446 bis 1473 Reichsprälat und Propst des Klosterstifts Berchtesgaden
 Wernhard von Marsbach († 1283), Bischof von Seckau
 Wernhard Mispelhorn (1945–1964), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Bernhard von Prambach (auch: Wernhard; * um 1220, † 1313), von 1285 bis 1313 Bischof von Passau
Schweiz
Wernhard Huber (1753–1818), Schweizer Apotheker, Politiker und Dichter 

Männlicher Vorname